Durbe (; ) és un poble del municipi Durbe a Letònia. Els primers registres de la població daten de 1260, quan va tenir lloc la batalla de Durbe, ocorreguda prop del llac Durbe. Va obtenir els drets de ciutat el 1893, ratificats el 1917.

Personatges il·lustres 
 Zigfrīds Anna Meierovics, Primer Ministre de Letònia i Ministre d'Exteriors de Letònia.

Vegeu també 
 Localitats de Letònia

Ciutats de Letònia